Wiking har flera betydelser

Blohm & Voss BV 222 Wiking
Wiking Modellbau